Bare Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Knoll (Kalifornien)
 Bare Knoll (Massachusetts)